Corbula steht für:

 Corbula (Gattung), Gattung in der Familie der Korbmuscheln (Corbulidae)
 Corbula-Schicht, früher auch Engelhofer Platte, dünne dolomitisierte Schicht in der südwestdeutschen Grabfeld-Formation

 Corbula (Einheit), historisches Getreide- und Feldmaß auf Sardinien; siehe Quarta (Einheit)